Manipulation meurtrière (Telling Secrets) est un téléfilm américain réalisé par Marvin J. Chomsky en 1993.
 Manipulation meurtrière (Body Chemistry 4: Full Exposure) est un film américain réalisé par Jim Wynorski en 1995.